Ячме́нь:
 Ячмень — род растений семейства Злаки.
 Ячмень — нагноение сальных желёз около ресниц.
 «Ячмень» — связной КВ радиоприёмник Р-309.
 Ячмень — село, Пучежский район, Ивановская область, Россия